Il singolare del torneo di tennis Sporting Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Álex Calatrava che ha battuto in finale Hermes Gamonal 5-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Martín Vassallo Argüello (primo turno)
 Adrián García (semifinali)
 Gilles Müller (quarti di finale)
 Ivo Heuberger (primo turno)

 Alessio Di Mauro (primo turno)
 Álex Calatrava (Campione)
 Alexander Waske (primo turno)
 Iván Miranda (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sporting Challenger 2004